Эмеев, Алибеггаджи Зурканаевич — российский борец вольного стиля. 
 Эмеев, Рамазан Дадаевич — российский боец смешанного стиля, выступает на профессиональном уровне начиная с 2009 года.